Минералоид — природное твёрдое вещество (метамиктное, стекловатое, полимерное, гелевое, высокодисперсное), приблизительно однородное по химическому составу и физическим свойствам, образующееся так же, как минералы.

Подобны минералам, но не проявляют кристалличность, видимую при рентгеноструктурном анализе (рентгеноаморфные). Это могут быть неорганические и органические образования (органические минералоиды).

История 

По традиции в число минеральных видов включались и некоторые природные неструктурированные и аморфные продукты, например, янтарь, гагат, жемчуг, вевелит, опал, битумы и прочие.

В 1909 году термин минералоид был впервые предложен Н. Недзведским по отношению к аморфным минералам. В 1917 году А. Роджерс предложил применять его для обозначения минералоподобных веществ.

В середине XX века под термином «минералоид» (дословно — почти минерал, или похожий на минерал) понимали коллоидные минералы, а термин считался малоупотребимым.

С развитием методов изучения структуры в минералоидах была обнаружена надмолекулярная структура вещества.

Описание 
Минералоиды обладают химическим составом и структурой, которые выходят за рамки общепринятых диапазонов для определённых минералов.

Известные минералоиды:
 Янтарь (сукцинит) — некристаллическая структура, органический
 Хлорофаит
 Девейлит — смесь серпентина и талька или стевенсита
 Эбонит — вулканизированный натуральный или синтетический каучук (органический); не имеет кристаллической структуры
 Гагат — некристаллический, органический (очень компактный уголь). Образуется из гниющей древесины под сильным давлением.
 Лешательерит — почти чистое кварцевое стекло
 Лимонит — смесь оксидов и гидроксидов железа
 Обсидиан — вулканическое стекло с некристаллической структурой, богатое кварцем

 Опал — некристаллический гидратированный диоксид кремния, диоксид кремния (рассматривается как минерал по IMA / CNMNC)
 Палагонит
 Жемчуг — органического происхождения, часто рассматривается как минерал из-за присутствия кристаллов карбоната кальция в его структуре. Его кристаллы связаны органическим материалом.
 Нефть — органика
 Пиробитум — аморфная ископаемая нефть (некристаллическая, органическая)
 Сидеромелан — вулканическое стекло, богатое железом, бедное кварцем стекло
 Шунгит — чёрный, блестящий, более 98 мас.% углерода
 Тектиты — метеоритное стекло, обогащённое кремнезёмом
 Молдавит
 Ливийское стекло
 Дарвиново стекло

См. также 

 Список минералов
 Органические минералы
 Биоминералы

Примечания

Литература 
 Бокий Г. Б., Гинзбург И. В. О подразделении органических минералов и минералоидов на семейства, роды и виды // Минералогическая кристаллография и её применение в практике геолого-разведочных работ. Киев: Наук. думка, 1986. С. 114—122.
 Минералоиды: Конденсированное некристаллическое состояние вещества земной коры: Всесоюзный минералогический семинар: Тезисы докладов. Сыктывкар: Коми НЦ УрО АН СССР, 1989.
 Иевлев А. А. Минералоиды и минералоидные индивиды // Народное хозяйство Республики Коми. 1993. Т. 2. № 3/4. С. 328—336.
 Мартиросян О. В. Факторы и механизмы структурной эволюции органических минералов и минералоидов. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2012. 241 с.

Ссылки 

 Класс минералоидов

Минералогия
Страницы с непроверенными переводами